Театр Варьете́ ():
  — театр в Париже, основанный Мадемуазель Монтансье в  году в Пале-Рояле. После его закрытия по императорскому указу в  году труппа перешла в театр того же названия, выстроенный на Монмартрском бульваре.
  — театр в Париже, основанный в  году. 
 Театр Варьете — вымышленный эстрадно-цирковой театр из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
  — театр в Кракове, Польша.